Gujana zadebiutowała na igrzyskach Wspólnoty Narodów w 1930 roku na igrzyskach w Hamilton i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich igrzyskach, oprócz zawodów w 1950, 1974 i 1986 roku. Najwięcej medali (3) reprezentacja wywalczyła na igrzyskach w Edmonton w 1978 roku. W latach 1930 - 1962 reprezentacja startowała jako Gujana Brytyjska.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Linki zewnętrzne 
 

!